Пуерто Сан Карлос има више значења:

 Пуерто Сан Карлос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Сан Карлос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику